Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du  au .

Yvonne Vermaak remporte le simple dames. En finale, elle bat Michelle Tyler, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jane Stratton et Mimi Wikstedt.

En double mixte, la paire Nina Bohm et Jan Norbäck enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Beckenham